est un genre éteint et fossile de grands félins appartenant à la sous-famille éteinte des Machairodontinae (« félins à dents de sabre ») et à la tribu des Smilodontini.

Systématique 
Le genre Megantereon est décrit par Croizet et Jobert en 1828. Il a vécu en Amérique du Nord, en Eurasie et en Afrique de la fin du Miocène jusqu'au milieu du Pléistocène. Il pourrait être l'ancêtre de Smilodon.

Historique 
, décrite par Georges Cuvier en 1824 sous le protonyme Ursus cultridens.

Description 

Megantereon devait ressembler à un grand jaguar moderne mais en plus massif. Le seul spécimen complet découvert (en France, à Senèze en Haute-Loire, près de Domeyrat) a une hauteur à l'épaule de . Les plus grands spécimens de Megantereon connus vivaient en Inde. Ils pesaient entre  (en moyenne ).

Paléobiologie 
En Europe, Megantereon devait se nourrir de grands artiodactyles, de chevaux et de jeunes éléphants et rhinocéros.

Liste des espèces 
 Megantereon cultridens (Cuvier, 1824) (espèce type)
 Megantereon ekidoit Werdelin & Lewis, 2000
 Megantereon hesperus (Gazin, 1933)
 Megantereon inexpectatus Teilhard de Chardin, 1939
 Megantereon microta Zhu et. al., 2015
 Megantereon nihowanensis Teilhard de Chardin & Piveteau, 1930
 Megantereon vakhshensis Sarapov, 1986
 Megantereon whitei Broom, 1937

Cladogramme Machairodontinae

Bibliographie 

 Auguste Bravard, « Monographie de la Montagne de Perrier, près d'Issoire (Puy-de-Dôme) et de deux espèces fossiles du genre Felis, découvertes dans l'une de ses couches d'alluvion : avec une carte et deux planches », Dufour éd., 1828, 145 pages
  Jordi Augustí, Mammoths, Sabertooths and Hominids: 65 Million Years of Mammalian Evolution in Europe, New York, Columbia University Press, 2002, 
  Dick Mol, Wilrie van Logchem, Kees van Hooijdonk, Remie Bakker, The Saber-Toothed Cat of the North Sea, Uitgeverij DrukWare, Norg 2008,

Publication originale

Liens externes

Notes et références 

Machairodontinae
Genre de carnivores (nom scientifique)
Carnivore du Miocène
Carnivore du Pliocène
Carnivore du Pléistocène
Taxon fossile décrit en 1828